Інфляція (економіка) — надмірне, проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей і швидке їх знецінення
 Інфляція (космологія) — гіпотетичне надзвичайно швидке розширення раннього Всесвіту
 Інфляція — перен. Втрата колишнього значення, знецінення.

Примітки